Willem van der Does (1617-1668), jurist, advocaat bij het Hof van Holland, burgemeester van Den Haag
 Willem van der Does (kunstschilder)
 Willem van der Does (psycholoog)